Филиппо Кордова (; , , королевство Сицилия — , , Италия) — итальянский государственный деятель.

Принимал участие в Палермской революции 1848 года. Блестящий оратор и сведущий экономист, Кордова заведовал финансами сицилийского республиканского правительства.

Когда революция была подавлена, Кордова поступил на пьемонтскую службу. В 1860 году Кордова способствовал присоединению Сицилии к итальянскому королевству.

Будучи избранным в итальянский парламент, Кордова был министром земледелия и торговли в 1861 и 1866 годах и дважды — министром юстиции.

Примечания

Литература 
 

Государственные деятели Италии
Персоналии:Королевство обеих Сицилий
Министры сельского хозяйства Италии
Министры юстиции Италии